Abante puede referirse a los siguientes personajes de la mitología griega:

 Abante (centauro).— Uno de los centauros, hijo de Ixión y de Néfele.
 Abante (compañero de Diomedes).— Combatiente en la guerra de Troya.
 Abante (compañero de Eneas).— Un troyano que acompañó a Eneas a Italia.
 Abante (etrusco).— General de Populonia.
 Abante (hijo de Euridamante).— Un héroe troyano, hijo de Euridamante.
 Abante (hijo de Melampo).— Un hijo de Melampo.
 Abante (hijo de Metanira).— Uno de los hijos de Metanira.
 Abante (hijo de Poseidón).— Un hijo de Poseidón y de la ninfa Aretusa, epónimo del pueblo eubeo de los abántidas.
 Abante (troyano).— Uno de los guerreros troyanos fallecidos en la guerra.
 Abante de Argos.— Un rey de Argos, hijo de Linceo y de Hipermestra.

También puede hacer referencia a lo siguiente:

 (3480) Abante.— Uno de los asteroides del cinturón principal.